La porte de l'horloge peut faire référence à : 

 la porte Horloge de Vire
 la porte de l'horloge de Mehun-sur-Yèvre

Voir également 

 La Grosse Horloge de La Rochelle